Фран Лотка (; 1883 — 1962), чешки композитор, живео у Загребу. Компоновао у новоромантичарском стилу, често на основу хрватског фолклора. Највеће успехе постигао балетима Ђаво на селу и Балада o једној средњовековној љубави. Писао музичке уџбенике. Његов је син био Иво Лотка-Калински.

Филмски композитор 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те_
|-
| 1947. || Живјеће овај народ  || /
|-
| 1947. || Цемент (документарни филм) || /
|-
| 1948. || На новом путу (кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Мајор Баук  || /
|-
| 1952. || Дубровник  (кратки филм)|| /
|-
| 1957. || Свога тела господар  || /
|}

Референце 

Рођени 1883.
Умрли 1962.
Чешки композитори
Југословенски филмски и серијски композитори
Чеси у Хрватској